Speechless é um filme adulto voltado para o público gay lançado em 2011 pela Titan Men, tendo sido dirigido por Brian Mills.

O filme foi indicado a diversos prêmios, tendo vencido na categoria de  Best Threeway, com Hunter Marx, Jayden Grey e Jessie Colter, além de ter sido indicado como Melhor Filme e Melhor Diretor.

Elenco

Marco Wilson 
Scotch Inkom
Hunter Marx
J.R. Matthews
Jayden Grey
Jessie Colter
Logan Scott

Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos dos Estados Unidos